La famille Ursini de Spolète était une grande famille d'Italie venant du duché de Spolète, un duché du royaume lombard au haut Moyen Âge.

Grande famille du Moyen Âge
Famille noble italienne
Famille Ursini de Spolete
Famille Ursini de Spolete
Patronyme italien
Famille Ursini de Spolete
Famille noble lombarde